Андреа Агнелл Равеннский (, ) (около  или  — после , возможно, около ) — христианский писатель, церковный историк, автор хроники «Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis», посвящённой истории Равеннской епархии. Будучи после рождения крещён как Агнелло, он уже в зрелом возрасте добавил себе имя Андреа в честь своего деда.

Его не следует путать с другим Агнеллом — епископом Равенны (557—570), единственным источником о котором является вышеназванная хроника «Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis».

Биография 
Родился в Равенне в знатной семье, как это можно заключить из указаний его младших современников, и был праправнуком грамматика Иоанникия (), нотария византийского экзарха Феодора II и участника заговора против императора Юстиниана II Ринотмета (695). Получил начальное образование в школе при базилике Святого Урса. Точная дата рождения его до сих пор на установлена, называют и конец VIII, и начало IX века, поскольку в разделе своей хроники, посвящённом архиепископу Аурельяно (VI в.), он сам пишет, что между 827 и 832 годами ему было тридцать два года и десять месяцев.

При архиепископе Мартино (810—817) он получил инвеституру при церкви Св. Марии Влахернской, а от своего дяди по отцу диакона Серджио унаследовал пребенду при монастыре Св. Варфоломея. Между 817 и 835 годами был рукоположён в священники.

В 837—838 годах, возможно, сопровождал в поездке в Павию архиепископа Джорджо, который был крестным отцом Ротруды, дочери Лотаря I. Из некоторых упоминаний в его трудах видно, что он был ещё жив во время битвы при Фонтене (841), в которой Лотарь потерпел поражение от Карла Лысого и Людовика Немецкого.

Дата его смерти устанавливается по отношению к последней зафиксированной в его хронике дате 846 — году смерти епископа Джорджо (Георгия) Равеннского. Несмотря на позднейшие упоминания Агнелла как аббата, никаких документальных свидетельств его монастырского служения нет. Возможно, он имел сан пресвитера.

Сочинения 
Хроника Агнелла (сам автор называет её «чтениями» или «проповедями») составлена между 830 и 846 годами по образцу сочинений Liber Pontificalis, посвящённых истории римских пап, и представляет собой ранний пример жанра Gesta Episcoporum. Она открывается жизнеописанием святого Аполлинария (небесного покровителя Равенны) и заканчивается деяниями 48-го по счёту архиепископа Джорджо, современника летописца. Биографии предстоятелей Валерио (788—802) и Петроначе (817—835), по неизвестным причинам, отсутствуют.

Несмотря на то, что труд Агнелла хронологически и фактологически не очень надёжен, местами страдает недостоверностью и написан «варварской» латынью, он тем не менее остаётся уникальным источником по ранней истории христианской Равенны, так как содержит топографические описания города, в том числе и особенно касающиеся её древнейших культовых построек, ценные заметки о местных обычаях и особенностях религиозных обрядов.

Как это видно из текста хроники, основными целями Агнелл ставил себе обосновать историческую независимость Равеннской епархии от папской власти, вплоть до её автокефалии, и доказать законность церковных привилегий, которыми обладали местные архиепископы. В то же время он последовательно отстаивает идею автономии священников и дьяконов от власти последних, особенно в вопросах распоряжения церковным имуществом, порою критикуя злоупотребления архиепископа Джорджо.

Хорошее знакомство не только с источниками, но и с историей родного края позволяют Агнеллу удачно вплести в канву церковных событий Равенны различные факты не только сакральной, но и местной светской культуры. Наряду с описанием церковных праздников и кровавых конфликтов, он излагает некоторые местные легенды и анекдоты, например о том, как святые иконы заменяли жителям Равенны письменные гарантии, фиксирует надписи на памятниках и строениях, вроде золотой мозаичной надписи гекзаметром в общественных банях, возведённых епископом Виктором, или стихов над «четырьмя реками рая» в Сан-Заккария.

Единственная известная рукопись хроники, датированная 1369 годом в инвентарной описи библиотеки равеннских архиепископов, была утрачена ещё во второй половине XVI века. Сохранилось лишь две поздние копии: одна, полная (Estense, X), находится в Библиотеке герцогов Эсте в Модене и датирована 1413 годом, другая, дошедшая во фрагментах (Vat. Lat. 5834), содержит всего 22 биографии из 48, хранится в Ватиканской апостольской библиотеке, и была составлена в середине XVI столетия, предположительно епископом Лавелло (Апулия) Джампьетро Ферретти.

Впервые хроника Агнелла была выпущена в 1708 году в двух томах в Модене учёным монахом-бенедиктинцем Бенуа Баккини, а в 1723 году переиздана с новыми комментариями и дополнениями в Милане историком церкви Л. А. Муратори. В 1878 году в Ганновере опубликовано было академическое издание, подготовленное для Monumenta Germaniae Historica филологом и палеографом , впервые разделившим текст на главы. В 1924 году А. Тести Распони подготовил новую публикацию, снабдив её, однако, комментариями только до главы 104-й. Новейший комментированный английский перевод подготовлен в 2004 году американским медиевистом профессором истории Университета Индианы в Блумингтоне Деборой М. Дилияннис.

Издания и переводы 
 Andreas Agnellus. Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis, edidit O. Holder-Egger // Monumenta Germaniae Historica. — Hannover, 1878. — pp. 265—391 (критическое издание оригинала).
 Codex pontificalis ecclesiae Ravennatis, a cura di Alessandro Testi Rasponi. — Vol. I: Agnelli Liber pontificalis. — Bologna: Zanichelli, 1924 (издание оригинала и итальянский перевод).
 Pizarro J. M. Writing Ravenna: The «Liber Pontificalis» of Andreas Agnellus. — University of Michigan Press, 1995 (перевод Агнелла на английский язык, комментарий, биографический и исторический очерки).
 Agnellus von Ravenna. Liber Pontificalis — Bischofsbuch, Lateinisch/Deutsch, 2. Bde. Hrsg. v. Claudia Nauerth. — Freiburg, New York: Herder, 1996 (издание оригинала и немецкий перевод).
 Agnellus of Ravenna. The Book of Pontiffs of the Church of Ravenna. Translated, with commentaries by Deborah Mauskopf Deliyannis. — Washington: Catholic University of America Press, 2004. — ISBN 0-8132-1358-4 (английский перевод).
 Agnellus Ravennas. Liber pontificalis Ecclesiae Ravennatis. — Turnhout: Brepols Publishers, 2006. — 393 p. — (Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, 199). — ISBN 978-2-503-04991-5 (текст и английский перевод).

Библиография 
 Бородин О. P. Итальянский историк IX в. Агнелл из Равенны и его мировоззрение // Проблемы истории античности и Средних веков. — М.: Издательство МГУ, 1981. — С. 49-66.
 Thomas Joseph Shahan. Andreas Agnellus of Ravenna // Catholic Encyclopedia. — Volume 1. — New York: Robert Appleton Company, 1913.
 Santi Muratori. Agnello o Andrea detto Ravennate // Enciclopedia Italiana. — Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, 1929.
 Paolo Lamma. Agnello, detto Agnello Ravennate // Dizionario Biografico degli Italiani. — Volume 1. — Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, 1960.
 Deliyannis Deborah Mauskopf. Agnellus of Ravenna // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Примечания

Ссылки 
 Agnelli qui et Andreas. Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis (публикация в MGH)
 Pizarro J.M. Writing Ravenna… (американское издание Х. М. Писарро 1995 г.)

Родившиеся в IX веке
Умершие в IX веке
Персоналии:Равенна
Христианские писатели
Историки церкви
Хронисты Италии
Хронисты IX века